Die Liste der höchsten Gebäude in Shanghai listet alle Gebäude Shanghais mit einer Höhe von mindestens 250 Metern auf.

Beschreibung 
Shanghai ist mit über 23 Millionen Einwohnern in der Metropolregion die größte Stadt der Volksrepublik China und weist derzeit 157 Wolkenkratzer auf. Somit hat Shanghai die weltweit vierthöchste Anzahl an Gebäuden jenseits der 150 Metermarke. Die ersten Hochhäuser entstanden in den 1920er-Jahren noch unter Britischer Herrschaft, aber erst mit der Bebauung der Halbinsel Pudong in den 1990er-Jahren entstanden in Shanghai vermehrt Wolkenkratzer. 1994 wurde mit dem 468 Meter hohen Oriental Pearl Tower im neuen Stadtteil Pudong einer der höchsten Fernseh- und Aussichtstürme erbaut. Der 93-stöckige Jin Mao Tower wurde 1999 als zweithöchster Wolkenkratzer eröffnet. Die aktuelle Spitze markiert seit 2015 der Shanghai Tower mit einer Gesamthöhe von 632 Metern. Das Gebäude beinhaltet die höchste Aussichtsplattform der Welt (auf 561 m).

Liste

Siehe auch 

 Liste der höchsten Bauwerke der Welt
 Liste der höchsten Gebäude der Welt
 Liste der höchsten Gebäude in Asien
 Liste der höchsten Gebäude in der Volksrepublik China

Shanghai
!Hohe Gebaude

Einzelnachweise